Lee Trevino, golfista estadounidense
 Marcelo Trevino,  deportista boliviano que compitió en taekwondo
 Michael Trevino, actor estadounidense

Veer también 

 Treviño (desambiguación)